Barre kan henvise til flere artikler:
 Barre (gymnastikredskab)
 Barre (geografisk betegnelse)
 Barre (stang)
 Barre (nordisk mytologi)
 Barregreb bruges i guitarspil

Personer
 Raymond Barre – fransk økonom og politiker
 Siyaad Barre – somalisk militær diktator og præsident
 Karin Barré – dansk forfatter